Continentale est un adjectif féminin, qui indique un lien avec un continent. Il fait notamment référence à :
 Armée continentale : troupes des treize colonies américaines, placées sous commandement de George Washington et qui ont combattu l'Empire britannique ;
 Banque continentale  du Luxembourg : une banque ;
 Chine continentale : correspond à la République populaire de Chine, par opposition à la République de Chine (Taïwan) ;
 Collision continentale : collision de lithosphères continentales ;
  :
 Coupe continentale d'athlétisme : compétition internationale d'athlétisme ;
 Coupe continentale  de hockey sur glace : compétition annuelle de hockey sur glace entre clubs européens ;
 Coupe continentale de saut à ski : compétition mondiale de saut à ski, de niveau inférieur à la Coupe du monde de saut à ski;
 Diagonale continentale : frange territoriale transfrontalière franco-hispano-portugaise ;
 Équipe continentale : équipe de cyclisme sur route participant à des épreuves des circuits continentaux de cyclisme ;
 Équipe continentale professionnelle : équipe de cyclisme sur route professionnelle enregistrée auprès de l’Union cycliste internationale ;
 Europe continentale : ensemble de l’Europe, hors Royaume-Uni, Islande et Irlande et îles italiennes ; 
 Ligue continentale  de hockey : ou Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga est un championnat de hockey sur glace en Eurasie ;
 Lithosphère continentale : portion de plaque lithosphérique qui est immergée ;
 Marge continentale : zone sous-marine située au bord des continents ;
 Philosophie continentale : terme donné par les philosophes de langue anglaise pour désigner plusieurs traditions philosophiques issues de l'Europe continentale ;
 Région continentale : une des deux régions constituant la Guinée équatoriale.